Артемиос Михос (; 1803, Янина — 1883, Афины) — греческий революционер, офицер, мемуарист и министр.

Биография 
Артемиос Михос родился в 1803 году в городе Янина, Эпир, который в то время принадлежал Османской империи. В 18-летнем возрасте принял участие в военных действиях Греческой революции в 1821 году. В июне 1821 года он принял участие в неудачной для повстанцев битве при Плака, которая была одним из сражений по оказанию помощи осаждённым в горах сулиотам.

Участвовал в защите Месолонгиона, третья осада которого началась в апреле 1825 года. Артемиос Михос был в отряде Георгакиса Кицоса, который прорвался 15 мая в осаждённый город для усиления его гарнизона.

Артемиос Михос написал «Мемуары осады Месолонгиона», которые были напечатаны в 1883 году и переизданы в 1956 году. Греческий историк Димитрис Фотиадис в своей четырёхтомной «Истории Революции 1821 года» писал, что при освещении событий «Третьей осады» он основывался на мемуарах Николаоса Касомулиса, Спиридона Спиромилиоса, Михоса и газеты «Эллиника хроника», которая издавалась в осаждённом городе. При этом Димитрис Фотиадис отмечает особенную ценность «Мемуаров» Михоса: «В действительности это дневник. Он помогает удостовериться в точности описаний Касомулиса и Спиромилиоса, которые были написаны позже. Он также дополняет недосказанную информацию газеты „Эллиника Хроника“ с первого дня осады и до прорыва в апреле 1826 года» (Газета замалчивала события и обстановку в осаждённом городе, поскольку османское командование регулярно читало газету, получая её разными путями, часто через австрийских дипломатов. К тому же, газета перестала издаваться 20 февраля 1826 года).

Измождённые голодом защитники и жители города не сдавались и были вынуждены совершить прорыв. Из 3 тысяч бойцов участников прорыва живыми вышли 1280 человек. Из 7 тысяч гражданского населения, живыми из прорыва вышли только 300 мужчин и только 13 женщин. Артемиос Михос был в числе выживших.

В 1827 году Артемиос Михос принял участие в сражении при Фалероне. Позднее он принял участие в сражении за Фивы, где был ранен и в осаде города Навпакта. Артемиос Михос также принял участие в последнем сражении войны при Петре, где вновь был ранен.

После прибытия в Грецию Иоанна Каподистрии Артемиос Михос стал его сторонником. В 1830 году Артемиос Михос был зачислен в регулярную армию в звании капитана. В январе 1831 года, когда маниаты взбунтовались против правления Иоанна Каподистрии, Артемиос Михос был послан им в Мани в качестве посредника.

Революция Нафплиона 
Артемиос Михос принял участие в революционных движениях против короля Оттона. В звании капитана Артемиос Михос принял участие в революции 1843 года. Он был отмечен в списке 50 офицеров, составленного генштабом в 1845 году. В январе 1862 года, в звании подполковника и служа в Нафплионе, Артемиос Михос возглавил «Революционный комитет».

31 января он был избран руководителем восстания и вместе с майором Д. Боцарисом, лейтенантами Димитрисом Гривасом и Праидисом освободил из тюрьмы полковника Коронеоса.
После образования «Временного правительственного комитета» Артемиос Михос стал его членом.
Нафплион был осаждён королевскими войсками. Артемиос Михос, в отличие от непримиримого Гриваса, колебался и был готов к сдаче восстания. 19 офицеров, включая Артемиоса Михоса, не были включены в амнистию и бежали вместе со сторонниками на французском корабле «Pelican» и британском «Castor».

После изгнания короля Оттона 
В Национальном собрании 1863 года Артемиос Михос примыкал к «горным», представлявшим мелкую буржуазию и молодёжь. Однако в военных столкновениях мая 1863 года в Афинах Артемиос Михос был на стороне «равнинных» (консервативных слоёв).
Артемиос Михос был дважды министром греческих правительств, но на рекордно короткие периоды. Временное правительство Греции (11 октября 1862 — 8 февраля 1863) приняло правление страной после изгнания Оттона и отстранения правительства Иоанниса Колокотрониса. 7 февраля 1863 года правительство потеряло поддержку ряда министров. Министры были заменены 8 февраля. Артемиос Михос получил пост военного министра, но оставался на этом посту один день. 9 сентября «Второй национальный конгресс» взял на себя исполнительную власть до принятия решения о новом правительстве.

Через 3 года Артемиос Михос вновь принял пост военного министра в правительстве Димитриоса Вулгариса (9 июня 1866 года — 18 декабря 1866).
1 июля он подал в отставку, не прослужив на посту министра и месяца. Несколько лет Артемиос Михос был командующим жандармерии.

Артемиос Михос умер в Афинах в 1883 году. В том же году и немного спустя после смерти Артемиоса Михоса были изданы его «Мемуары осады Месолонгиона».

Источники

Ссылки 

Участники Греческой революции
Революционеры Греции
Мемуаристы Греции
Министры Греции
Депутаты парламента Греции
Награждённые греческой медалью провозглашения Конституции 1843